Osoby o tym nazwisku:
 Claudio Cassinelli – włoski aktor
 Ricardo Belmont Cassinelli – peruwiański biznesmen i polityk